Миндаль бухарский () — вид подрода Миндаль рода Слива () семейства .

Ботаническое описание 
Крупный кустарник, по внешнему виду похожий на миндаль обыкновенный. Отличается плодами меньших размеров, имеющими очень плотную желто-коричневую глянцевую скорлупу. Достигает 4 до 6 метров высоты. 

Листья: черешковые, ланцетные с длиннозаострённой верхушкой.

Побеги двух типов: укороченные генеративные и удлинённые вегетативные.

Плоды имеют продолговато-округлую форму или приближаются по форме к косточке сливы. Длина плода 1,5—2 см. Ядро всегда горькое.

Гибриды 
Известны гибриды миндаля бухарского с миндалём обыкновенным () и с миндалём колючейшим ().

Распространение и экология 
Эндемик Центральной Азии. Встречается в Узбекистане, Киргизии, Туркмении и Таджикистане.

Распространен по горным склонам южных экспозиций, каменистым осыпям, обрывам, на известняках в южной части Узбеки­стана и Таджикистана несравненно шире, чем миндаль обыкновенный.

Значение и применение 
В Таджикистане косточки миндаля бухарского измельчают вместе со скорлупой и используют для приготовления национального блюда (с тыквой и рисом).

Ранний медонос. Даёт пчёлам обильный взяток нектара и пыльцы.

Плоды бухарского миндаля используются в кондитерской промышленности для получения масла (путем соответствующей обработки горький вкус их уничтожается), а также для техни­ческих целей в парфюмерии, медицине и т. д.

Является ценной породой для горнокультурных и горноме­лиоративных работ.

Охранный статус 
Занесён в Международную Красную Книгу со статусом «Уязвимый вид». Исчезает в связи с выпасом скота в местах своего произрастания, сбором плодов и плохой всхожести семян.

Примечания

Литература 
 

Сливовые
Флора Средней Азии
Эндемики Средней Азии